Anton Stecher ist der Name folgender Personen:

* Anton Stecher (Politiker) (1805–1895), Südtiroler Bürgermeister und Schützenhauptmann
 Anton Stecher (Geiger) (1852–1917), österreichischer Geiger 
 Anton Stecher (Promoter) (Tony Stecher; 1889–1954), US-amerikanischer Wrestling-Promoter
 Anton Stecher (Autor), Schweizer Autor